

Persone

Armi
 Heckler & Koch G3
 Heckler & Koch G36
 Heckler & Koch MP5
 Heckler & Koch MP7

Altro
 10847 Koch – asteroide del sistema solare
 Koch Industries – industria statunitense
 Palazzo Koch – edificio di Roma
 Heckler & Koch – industria tedesca
 Curva di Koch – in matematica
 Fiordo di Koch – fiordo della Groenlandia
 Postulati di Koch – in microbiologia
 Koč – imbarcazione siberiana
Koch – lingua della tribù indiana Koch Rajbongshi